Acuapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acuapa, Hidalgo, 
 Acuapa, Soledad Atzompa, 
 Acuapa, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar